Perfect Strangers může být:

 Perfect Strangers (album) – album skupiny Deep Purple
 Perfect Strangers (píseň, Deep Purple) – píseň skupiny Deep Purple
 Perfect Strangers (píseň, INXS) – píseň skupiny INXS